Selchenbach ist ein geographischer Name:

 Selchenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

 Selchenbach (Jettenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Jettenbachs (zum Talbach) bis Jettenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Selchenbach (Oster), linker Zufluss der Oster nach Haupersweiler, Gemeinde Friesen, Landkreis St. Wendel, Saarland